Die Euroformula-Open-Saison 2016 war die 16. Saison der Euroformula Open und die dritte, welche unter diesem Namen ausgetragen wurde. Es gab 16 Rennen, die Meisterschaft begann am 23. April in Estoril und endete am 6. November in Montmeló. Leonardo Pulcini gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F312, einen Toyota-Motor sowie Reifen von Michelin.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 12. November 2015 veröffentlicht. Es gab acht Rennwochenenden zu je zwei Rennen in sieben Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr kamen keine neuen Rennstrecken hinzu. Bis auf das Rennwochenende in Jerez fanden alle Rennen zusammen mit der International GT Open statt. 

2016 wurden acht Rennwochenenden ausgetragen. Bis auf die Veranstaltung in Circuito de Jerez fanden alle Rennen zusammen mit der International GT Open statt; Bis auf Estoril sowie Le Castellet fanden die Rennen zusätzlich im Rahmenprogramm der Formel V8 3.5 statt.

Anmerkungen

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab einen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Team- und Rookiewertung wurde ein anderes Punkteschema verwendet

Fahrerwertung

Teamwertung

Rookiewertung

Spanische Formel-3-Meisterschaft

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Euroformula Open

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016